Die Saison 1997/98 war die zweite Spielzeit der Superliga. Den Meistertitel sicherte sich zum ersten Mal Ak Bars Kasan, während im Rahmen einer Ligenverkleinerung von 28 auf 22 Mannschaften für das folgende Jahr mit dem HK ZSKA Moskau, Dinamo-Energija Jekaterinburg, Torpedo Nischni Nowgorod, Kristall Saratow, Diselist Pensa, dem HK Sibir Nowosibirsk und Kristall Elektrostal gleich sieben Mannschaften in die Wysschaja Liga abstiegen. Den Pokalwettbewerb im Anschluss an die Meisterschaft entschied erstmals der HK Metallurg Magnitogorsk für sich.

Hauptrunde

Modus 
Die 28 Mannschaften der Superliga spielten zunächst in der Hauptrunde in einer West- und einer Ost-Konferenz mit jeweils 14 Mannschaften, wobei jede Mannschaft 26 Saisonspiele bestritt. Die zehn bestplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich schließlich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die Ergebnisse aus den beiden Konferenzen wurden dabei übernommen. Die 16 bestplatzierten Mannschaften der Finalrunde qualifizierten sich zudem für den anschließenden Pokalwettbewerb. Die vier Letzten jeder Konferenz mussten gegen die vier besten Zweitligisten in Hin- und Rückspiel um den Klassenerhalt spielen, wobei die beiden Erstplatzierten der Relegation im folgenden Jahr am Spielbetrieb der Superliga teilnehmen durften. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Russischer Meister

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Pokal-Wettbewerb (Playoffs) 
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus „Best-of-Three“, das Finale im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Playoff-Baum

Russischer Pokalsieger

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 

Saison der Superliga (Russland)
Eishockeysaison 1997/98